Ward-Gletscher ist der Name folgender Gletscher in der Antarktis:
 Ward-Gletscher (Viktorialand) im ostantarktischen Viktorialand
 Ward-Gletscher (Grahamland) auf der Antarktischen Halbinsel